My Cassette Player — дебютний альбом німецької співачки Лени Майєр. Альбом випущений під сценічним псевдонімом співачки Lena 7 травня 2010, і дебютував з першим місцем на німецькому чарті. Альбом був сертифікований двічі платиновим у Німеччині, із зазначеним продажем у 400 000 екземплярів. У червні 2010 було презентовано музичний кліп до пісні «Touch a New Day».

Треклист

Примітки

Посилання 
 My Cassette Player на сайті Discogs 

Альбоми Universal Music Group
Дебютні альбоми 2010